73. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Romandie, która odbyła się w dniach 30 kwietnia - 5 maja. Składała się z prologu i pięciu etapów o łącznym dystansie 699,52 km. Wyścig zaliczany jest do UCI World Tour 2019.

Uczestnicy 
W wyścigu wzięło udział 20 ekip: osiemnaście drużyn należących do UCI WorldTeams oraz dwa zespoły zaproszone przez organizatorów z tzw. "dziką kartą" (jeden należący do UCI Professional Continental Teams i reprezentacja Szwajcarii).

Etapy

Wyniki etapów

Prolog

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 Wyścig na stronie procyclingstats.com

UCI World Tour 2019
2019
2019 w Szwajcarii